

Cinema 
 Legendary – film del 2010 diretto da Mel Damski
 Legendary - La tomba del dragone (Legendary) – film del 2013 diretto da Eric Styles 
 Legendary Pictures – studio cinematografico statunitense

Programmi 
 Legendary – programma televisivo del 2020 prodotto da HBO Max.

Musica 
 Legendary – album degli Zao del 2004
 Legendary – album di Kaysha del 2006
 Legendary – album di AZ del 2009
 Legendary – album dei The Summer Set del 2013
 Legendary – album di Z-Ro del 2016
 Legendary – singolo di deadmau5 e Shotty Horroh del 2017
 Legendary – singolo dei Skillet del 2019
 Legendary – album di Tyga del 2019

Videogiochi 
 Legendary – sparatutto in prima persona